U 180 oder U-180 bzw. U180 steht für:

 U 180 (Kriegsmarine), ein U-Boot der Kriegsmarine. 
 U 180, ein nach DIN 1026 genormter Stahlträger mit U-Stahl-Normalprofil und 180 mm Steghöhe.
 U 180, ein Achsantrieb von Rockwell für Omnibusse und Lkw.
 U 180, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden.

U180